Сан-Мигель () — залив у тихоокеанского побережья Дарьена, района восточной Панамы.

Южной границей залива является мыс Гарачинэ (также известный как мыс Гарачина), северная граница залива — мыс Сан-Лоренцо (также известный как Кейп-Гардо).

В залив впадает река Туира.

Примечания 

Заливы Панамы
Заливы Тихого океана